— серия японских эскадренных миноносцев 1950-х годов. Были созданы для обеспечения ПВО и вооружались 127-мм орудиями модели Mk.39 производства США, которые в тот период были демонтированы с авианосцев типа «Мидуэй». Всего в 1957—1959 годах было построено три корабля этого типа. В 1975 и 1979 годах два из них, «Мурасамэ» и «Харусамэ», были модернизированы, получив более современное противолодочное вооружение. В 1984—1985 годах все эсминцы типа «Мурасамэ» были превращены во вспомогательные суда, прежде чем быть окончательно списанными в 1987—1989 годах

Представители

Литература